

Жінки 
 Фроленкова Надія (* 1989) — українська танцівниця на льоду.

Чоловіки 
 Фроленков Андрій Григорович (1904—1965) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу, у роки німецько-радянської війни — командир стрілецької дивізії, полковник.
 Фроленков Володимир Олександрович (* 1949) — радянський футболіст, нападник, радянський і російський тренер. Майстер спорту СРСР.
 Фроленков Михайло Миколайович (1910—2004) — радянський воєначальник, генерал-полковник.